«Не роди́сь краси́вой» — российский комедийно-мелодраматический телесериал производства кинокомпании «Амедиа», показ которого состоялся с 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года на телеканале СТС. Адаптация колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea» («Я — Бэтти, дурнушка»).
Сериал добился успеха в России и значительно повысил рейтинги телеканала.

Сюжет 
Катя — девушка умная и образованная, но внешне абсолютно непривлекательная. Это обстоятельство мешает ей найти хорошую работу. Волею судьбы Кате удаётся устроиться секретарём в фирму по производству модной одежды «Zimaletto». Но и тут её внешний вид, а также преданность своему начальнику Андрею Жданову, вызывают неприятие у других работников фирмы. В частности, невеста Андрея Кира недолюбливает Катю за то, что она покрывает измены Жданова, подруга Киры Вика — за то, что обошла её при приёме на работу, дизайнер Милко — за то, что она своим видом оскорбляет его чувство прекрасного. Однако Катя влюбляется в красавца Андрея и ради него готова терпеть всё. Она надеется, что её избранник однажды ответит ей взаимностью.

Дела компании идут плохо из-за стратегической ошибки Жданова, и ему, чтобы скрыть это, требуется помощь Кати. Чуть позже у вовлечённого в обман вице-президента компании Романа Малиновского возникают сомнения в Катиной верности, и Малиновский уговаривает Андрея разыграть любовь со своей некрасивой секретаршей. Андрей соглашается, но постепенно и сам влюбляется в искреннюю и преданную девушку. Обман раскрывается.

Узнав, что любовь Андрея — это лишь игра, Катя раскрывает все его махинации перед членами совета директоров и увольняется. Бывшая сотрудница «Zimaletto» Юлиана, ценящая в людях профессионализм, а не внешний вид, берёт Катю на работу в своё пиар-агентство. Юлиана, а также другие новые знакомые Кати помогают ей преобразиться как внешне, так и внутренне. Теперь она больше не робкая дурнушка, как раньше. Неожиданно к ней обращается один из основателей «Zimaletto», отец Андрея: в результате махинаций его сына Катя фактически стала владелицей компании. Он предлагает девушке занять пост президента, так как другие кандидаты с этой должностью не справились....

В ролях

Приглашённые знаменитости (камео) 

 Анастасия Волочкова
 Андрей Григорьев-Апполонов
 Алина Кабаева
 Тина Канделаки
 Татьяна Лазарева
 Александр Малис
 Оксана Фёдорова
 Дима Билан
 Юлия Савичева
 Эвелина Хромченко
 Братья Грим
 Ираклий
 Саша Вертинская
 Таша Строгая
 Александр Панайотов
 Геннадий Антонюк — Малышка Мо
 Заза Наполи

Съёмочная группа 

Режиссёр-постановщик:
 Александр Назаров
Телевизионный режиссёр:
 Ирина Глебова 
Александр Игоревич Строев

Главный редактор:
 Галина Ивкина
Руководитель отдела разработки:
 Нелли Высоцкая
Сценарист-консультант:
 Джеймс Крамер
Руководитель сценарного отдела:
 Татьяна Беличенко
Авторы сюжета:
 Валентина Шевяхова
 Екатерина Нарши
 Екатерина Брезгунова
 Шура Никитин
Сценаристы:
 Иван Угаров
 Елена Быковская
 Мария Вдовенко
 Светлана Зеленова
 Наталья Марфина
 Михаил Соколовский
 Светлана Фричинская
 Анатолий Руденко
 Наталья Кудрявцева
 Виктория Авдеенко
 Алексей Красовский
 Илья Артибилов
Сценарный офис:
 Татьяна Чернецкая
 Татьяна Филиппова
 Альфия Загитова
 Анна Артюнова
 Антон Паршин
 Алиса Перфильева
 Александра Бут
Художник-постановщик:
 Михаил Виноградов
Художник по гриму:
 Лада Шведова
Художник по костюмам:
 Елена Уварова
Директор:
 Дмитрий Белосохов

Съёмки 
В качестве фасада здания «Зималетто» был снят фасад бизнес-центра «Башня 2000», входящего в комплекс «Москва-Сити». Съёмки сериала проходили в съёмочных павильонах компании «Амедиа».

Песня заставки 
Изначально музыкальным фоном заставки была песня Юлии Савичевой «Если в сердце живёт любовь» (с 76 по 85 серию с изменённой аранжировкой), которая быстро стала хитом, попав в ротации многих радиостанций России.

Начиная со 169 серии музыкальным фоном заставки стала песня Алёны Высотской «Вижу тебя» (в заключительной серии немного изменили аранжировку).

В завершении последней 200-й серии песню «Если в сердце живёт любовь» пели по очереди главные герои сериала.

Награды 
 2006 — Премия «ТЭФИ» в категории «Продюсер» (Александр Роднянский, Александр Акопов, Наталия Шнейдерова, Илья Папернов, Елена Марковская).
 2006 — номинация «Лучшая композиция» за песню «Если в сердце живёт любовь» (Ю. Савичева) и приз зрительских симпатий на премии MTV «Кинонаграды MTV Russia» — победа. Статуэтки получили Нелли Уварова и Юлия Савичева.

Факты 
 Вымышленный торговый знак «Zimaletto» был выкуплен у «Амедиа Фильм» в 2006 году корпорацией «Sela». Под этой торговой маркой выпускалась модная одежда.
 История Кати Пушкарёвой была спародирована в мультсериале «UmaNetto» («Амедиа»), вышедшем на СТС в 2007 году.

Примечания

Ссылки 

 Страница сериала на сайте канала СТС
 Страница сериала на сайте компании Sony Pictures Television Russia
 Как снимался суперсериал «Не родись красивой» // «Комсомольская правда», 9 сентября 2006

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2005 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Драматические телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Теленовеллы России
Телесериалы в жанре производственной драмы
Комедийные телесериалы России
Телесериалы СТС
Амедиа
Телесериалы Sony Pictures Television
Лауреаты премии ТЭФИ